John Hayes puede referirse a:

en el mundo académico:
 John Hayes (director de museo) (1929–2005), historiador británico de arte y director del museo, experto en Gainsborough;

en el mundo del entretenimiento:
 John Hayes (director) (1930–2000), director estadounidense de películas de bajo presupuesto;
 John Michael Hayes (nacido en 1919), guionista estadounidense;
 John Hayes (radio), ejecutivo estadounidense de radio;

en la música:
 John Hayes (guitarrista), guitarrista de Mother's Finest en los años 90 y principios de 2000;

en la política:
 John Hayes (1643-1705), diputado por Winchelsea;
 John Hayes (político australiano) (1868–1956), político australiano, primer ministro de Tasmania, 1922-23;
 John Henry Hayes (ácido en 1958), político británico y MP;
 John Henry Hayes (político laborist), miembro del Parlamento por Liverpool de Edge Hill , 1923-31;
 John Hayes (alcalde), alcalde de Cumberland, Maryland, 1852–53;
 John Hayes (político irlandés) (muerto en 1706), miembro irlandésdel Parlamento Doneraile;
 Seán Hayes (político de Cork) (también conocido como John Hayes, muerto en 1941), miembro del Sinn Féin;
 John Hayes (político de Nueva Zelanda), diplomático y político de Nueva Zelanda;
 John F. Hayes (abogado) (1919–2010), bogado de Kansas y líder de la anterior mayoría de la cámara de representantes de Kansas
 John F. Hayes (fl. 1960s), presidente del condado de Brooklyn, Nueva York, EE.UU.
 Johnny H. Hayes (1941–2008), político demócrata de Tennessee;

En servicios:
 John Hayes (explorador) (1768–1831), de la Compañía Británica de las Indias Orientales;
 John Hayes (almirante) (1767/1775 – 1838) Almirante de la Royal Navy;
 Sir John Macnamara Hayes, primer baronet (1750?–1809), médico militar;
 John Hayes (marinero) (1832–1911), marinero de la American Civil War y Medalla de Honor;
 John B. Hayes (1924–2001), comandante de la Guardia Costera de los EE. UU.;
 John Daniel Hayes, , almirante de la U.S. Navy e historiador naval;
 John Osler Chattock Hayes (1913-1998), almirante británico;

En los deportes:

 Johnny Hayes (1886–1965), corredor estadounidense de maratón;
 John Hayes (futbolista australiano), capitán del Fitzroy Football Club;
 John Hayes (jugador de criquet) (nacido en 1927), jugador de criquet neozelandés;
 J. P. Hayes (nacido en 1965), golfista estadounidense;
 John Hayes (corredor de arnés) (1917–1998)
 John Hayes (rugby) (nacido en 1973), jugador de rugby irlandés;
 John Hayes (futbolista de Gales)
 John Hayes (fútbol), U.S. soccer player
 John Hayes (tenis), jugador estadounidense de tenis, que estaba en la gira a principios de los 1980;
 John Hayes (béisbol) (1855–1904), jugador de béisbol del siglo XIX;
 John Bouchier-Hayes (nacido en 1944), esgrimista olímpico irlandés.